Newborough est un village d'Anglesey, au pays de Galles.
 Newborough est un village du Cambridgeshire, en Angleterre.
 Newborough est un village du Staffordshire, en Angleterre.
 Newborough est une ville du Victoria, en Australie.